Hammer se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 William R. Hammer
 Bernard W. Hammer
 Frédéric-Louis Hammer
 Karl Hammer
 Marie Hammer
 Samuel Hammer